Los  son los 2 136 caracteres kanji considerados de uso cotidiano por el Ministerio de educación japonés. Si en un texto aparece un kanji que no pertenece a los jōyō kanji, deberá marcarse su pronunciación mediante furigana.

La lista actual data del 7 de junio de 2010, cuando 196 kanji fueron añadidos y 5 fueron retirados de la lista anterior, la cual constaba de 1 945 caracteres y databa del 10 de octubre de 1981. Entre los kanji nuevos se encuentran , pronombre personal de primera persona de uso coloquial, y , "¿Quién?". En esta reforma, también se han añadido lecturas a algunos kanji: por ejemplo, 私 (pronombre personal de primera persona de uso estándar) acepta la lectura estándar "watashi" además de la más formal de "watakushi".

Diferencias con la tōyō kanji 
La lista jōyō kanji de 1981 añadió 95 kanji a la tōyō kanji de 1946, compuesta por 1850 símbolos. Además, el kanji 燈 de la tōyō kanji fue sustituido por la forma simplificada 灯.

Los 95 kanji añadidos en la jōyō kanji a la lista previa de la tōyō kanji son:

猿 凹 渦 靴 稼 拐 涯 垣 殻 潟 喝 褐 缶 頑 挟 矯 襟 隅 渓 蛍 嫌 洪 溝 昆 崎 皿 桟 傘 肢 遮 蛇 酌 汁 塾 尚 宵 縄 壌 唇 甚 据 杉 斉 逝 仙 栓 挿 曹 槽 藻 駄 濯 棚 挑 眺 釣 塚 漬 亭 偵 泥 搭 棟 洞 凸 屯 把 覇 漠 肌 鉢 披 扉 猫 頻 瓶 雰 塀 泡 俸 褒 朴 僕 堀 磨 抹 岬 妄 厄 癒 悠 羅 竜 戻 枠

División de los jōyō kanjis 
Los jōyō kanji pueden clasificarse en tres grupos de caracteres:  　　　
 
<span class="n">教育漢字(きょういくかんじ) kyōiku kanji (kyôiku-kanji) o kanji de enseñanza. Son los caracteres más esenciales de la lengua japonesa. 

Se estudian en la Enseñanza General Básica (de 6 a 12 años de edad) de forma obligatoria. Esta lista de caracteres se clasifica a su vez por grados escolares, denominados en japonés como <span class="n">学年別漢字配当表  (がくねんべつかんじはいとうひょう) Gakunenbetsu-kanji-haitō-hyō (Gakunenbetsu-kanji-haitô-hyô). El número total de caracteres en los kanji de enseñanza es de 1 006.　 　
 
Primer año de la escuela primaria
 
80 漢字

一 右 雨 円 王 音 下 火 花 貝
学 気 九 休 玉 金 空 月 犬 見
五 口 校 左 三 山 子 四 糸 字
耳 七 車 手 十 出 女 小 上 森
人 水 正 生 青 夕 石 赤 千 川
先 早 草 足 村 大 男 竹 中 虫
町 天 田 土 二 日 入 年 白 八
百 文 木 本 名 目 立 力 林 六

Segundo año de la escuela primaria
 
160 漢字 

引 羽 雲 園 遠 何 科 夏 家 歌
画 回 会 海 絵 外 色 楽 活 間
丸 岩 顔 汽 記 帰 弓 牛 魚 京
強 教 近 兄 形 計 元 言 原 戸
古 午 後 語 工 公 広 交 光 考
行 高 黄 合 谷 国 黒 今 才 細
作 算 止 市 矢 姉 思 紙 寺 自
時 室 社 弱 首 秋 週 春 書 少
場 色 食 心 新 親 図 数 西 声
星 晴 切 雪 船 線 前 組 走 多
太 体 台 地 池 知 茶 昼 長 鳥
朝 直 通 弟 店 点 電 刀 冬 当
東 答 頭 同 道 読 内 南 肉 馬
売 買 麦 半 番 父 風 分 聞 米
歩 母 方 北 毎 妹 万 明 鳴 毛
門 夜 野 友 用 曜 来 里 理 話 
Tercer año de la escuela primaria

200 漢字

悪 安 暗 医
委 意 育 員
院 飲 運 泳
駅 央 横 屋
温 化 荷 界
開 階 寒 感
漢 館 岸 起
期 客 究 急
級 宮 球 去
橋 業 曲 局
銀 区 苦 具
君 係 軽 血
決 研 県 庫
湖 向 幸 港
号 根 祭 皿
仕 死 使 始
指 歯 詩 次
事 持 式 実
写 者 主 守
取 酒 受 州
拾 終 習 集
住 重 宿 所
暑 助 昭 消
商 章 勝 乗
植 申 身 神
真 深 進 世
整 昔 全 相 送 想 息 速 族 他 打 対 待 代 第 題 炭 短 談 着 注 柱 丁 帳 調 追 定 庭 笛 鉄 転 都 度 投 豆 島 湯 登 等 動 童 農 波 配 倍 箱 畑 発 反 坂 板 皮 悲 美 鼻 筆 氷 表 秒 病 品 負 部 服 福 物 平 返 勉 放 味 命 面 問 役 薬 由 油 有 遊 予 羊 洋 葉 陽 様 落 流 旅 両 緑 礼 列 練 路 和

Cuarto año de la escuela primaria
 
200 漢字 　

愛 案 以 位 囲 胃 衣 印 栄 英 塩 央 億 加 果 課 貨 芽 改 械 害 街 各 覚 完 官 管 観 関 願 喜 器 希 旗 機 季 紀 議 救 求 泣 給 挙 漁 競 共 協 鏡 極 訓 軍 郡 型 径 景 芸 欠 結 健 建 験 固 候 功 好 康 航 告 差 最 菜 材 昨 刷 察 札 殺 参 散 産 残 児 司 史 士 氏 試 治 辞 失 借 種 周 祝 順 初 唱 松 焼 照 省 笑 象 賞 信 臣 成 清 静 席 積 折 節 説 戦 浅 選 然 倉 巣 争 側 束 続 卒 孫 帯 隊 達 単 置 仲 貯 兆 腸 低 停 底 的 典 伝 徒 努 灯 働 堂 得 特 毒 熱 念 敗 梅 博 飯 費 飛 必 標 票 不 付 府 副 粉 兵 別 変 辺 便 包 法 望 牧 末 満 未 脈 民 無 約 勇 要 養 浴 利 陸 料 良 量 輪 類 令 例 冷 歴 連 労 老 録 
 
Quinto año de la escuela primaria

185 漢字 

圧 易 移 因 営 永 衛 液 益 演 往 応 恩 仮 価 可 河 過 賀 解 快 格 確 額 刊 幹 慣 眼 基 寄 規 技 義 逆 久 旧 居 許 境 興 均 禁 句 群 経 潔 件 券 検 険 減 現 限 個 故 護 効 厚 構 耕 講 鉱 混 査 再 妻 採 災 際 在 罪 財 桜 雑 賛 酸 師 志 支 枝 資 飼 似 示 識 質 舎 謝 授 修 術 述 準 序 承 招 証 常 情 条 状 織 職 制 勢 性 政 精 製 税 績 責 接 設 絶 舌 銭 祖 素 総 像 増 造 則 測 属 損 態 貸 退 団 断 築 張 提 程 敵 適 統 導 銅 徳 独 任 燃 能 破 判 版 犯 比 肥 非 備 俵 評 貧 婦 富 布 武 復 複 仏 編 弁 保 墓 報 豊 暴 貿 防 務 夢 迷 綿 輸 余 預 容 率 略 留 領  　
 
Sexto año de la escuela primaria
 
181 漢字

異 遺 域 宇 映 延 沿 我 灰 拡 閣 革 割 株 巻 干 看 簡 危 揮 机 貴 疑 吸 供 胸 郷 勤 筋 敬 系 警 劇 激 穴 憲 権 絹 厳 源 呼 己 誤 后 孝 皇 紅 鋼 降 刻 穀 骨 困 砂 座 済 裁 策 冊 蚕 姿 私 至 視 詞 誌 磁 射 捨 尺 若 樹 収 宗 就 衆 従 縦 縮 熟 純 処 署 諸 除 傷 将 障 城 蒸 針 仁 垂 推 寸 盛 聖 誠 宣 専 泉 洗 染 善 創 奏 層 操 窓 装 臓 蔵 存 尊 宅 担 探 誕 暖 段 値 宙 忠 著 庁 潮 頂 賃 痛 展 党 糖 討 届 難 乳 認 納 脳 派 俳 拝 背 肺 班 晩 否 批 秘 腹 奮 並 閉 陛 片 補 暮 宝 訪 亡 忘 棒 枚 幕 密 盟 模 訳 優 郵 幼 欲 翌 乱 卵 覧 裏 律 臨 朗 論 

 
人名用漢字 (じんめいようかんじ)  Jinmeiyō kanji (jinmeiyô-kanji) o Kanji para nombres propiosA la hora de crear listas de los caracteres oficiales, no se puede pasar por alto que muchas personas no están dispuestas a cambiar la forma de escribir sus apellidos y nombres. Cuando se creó la lista de los tōyō kanji ya se produjeron algunos problemas y fue necesario añadir esta categoría de caracteres para escribir nombres propios, debido a que muchas personas se quedaron sin forma oficial de escribir sus nombres. El número de caracteres para nombres es de 284.
　 
Resto de caracteres de la lista de los jōyō-kanji

Del mismo modo que los kanji de enseñanza, también se clasifican por años de enseñanza, aunque en este caso de la escuela secundaria. Su número es de 939. 　  　
 
Primer año de la escuela secundaria

314 漢字

亜 哀 握 扱 偉 依 威 尉 慰 為 維 緯 違 井 壱 逸 稲 芋 姻 陰 隠 韻 渦 浦 影 詠 鋭 疫 悦 謁 越 閲 宴 援 炎 煙 猿 縁 鉛 汚 凹 奥 押 欧 殴 翁 沖 憶 乙 卸 穏 佳 嫁 寡 暇 架 禍 稼 箇 華 菓 蚊 雅 餓 介 塊 壊 怪 悔 懐 戒 拐 皆 劾 慨 概 涯 該 垣 嚇 核 殻 獲 穫 較 郭 隔 岳 掛 潟 喝 括 渇 滑 褐 轄 且 刈 乾冠勘勧喚堪寛患憾換敢棺款歓汗環甘監緩缶肝艦貫還鑑閑陥含頑企奇岐幾忌既棋棄祈軌輝飢騎鬼偽儀宜戯擬欺犠菊吉喫詰却脚虐丘及朽窮糾巨拒拠虚距享凶叫峡恐恭挟況狂狭矯脅響驚仰凝暁斤琴緊菌襟謹吟駆愚虞偶遇隅屈掘靴繰桑勲薫傾刑啓契恵慶憩掲携渓継茎蛍鶏迎鯨撃傑倹兼剣圏堅嫌懸献肩謙賢軒遣顕幻弦玄孤弧枯誇雇顧鼓互呉娯御悟碁侯坑孔巧恒慌抗拘控攻更江洪溝甲硬稿絞綱肯荒衡貢購郊酵項香剛拷豪克酷獄腰込墾婚恨懇昆紺魂佐唆詐鎖債催宰彩栽歳砕斎載剤咲崎削搾索錯 　
 
Segundo año de la escuela secundaria
 
351 漢字 

撮擦傘惨桟暫伺刺嗣施旨祉紫肢脂諮賜雌侍慈滋璽軸執湿漆疾芝赦斜煮遮蛇邪勺爵酌釈寂朱殊狩珠趣儒寿需囚愁秀臭舟襲酬醜充柔汁渋獣銃叔淑粛塾俊瞬准循旬殉潤盾巡遵庶緒叙徐償匠升召奨宵尚床彰抄掌昇晶沼渉焦症硝礁祥称粧紹肖衝訟詔詳鐘丈冗剰壌嬢浄畳譲醸錠嘱飾殖触辱伸侵唇娠寝審慎振浸紳薪診辛震刃尋甚尽迅陣酢吹帥炊睡粋衰遂酔錘随髄崇枢据杉澄瀬畝是姓征牲誓請逝斉隻惜斥析籍跡拙摂窃仙占扇栓潜旋繊薦践遷銑鮮漸禅繕塑措疎礎租粗訴阻僧双喪壮捜掃挿曹槽燥荘葬藻遭霜騒憎贈促即俗賊堕妥惰駄耐怠替泰滞胎袋逮滝卓択拓沢濯託濁諾但奪脱棚丹嘆淡端胆鍛壇弾恥痴稚致遅畜蓄逐秩窒嫡抽衷鋳駐弔彫徴懲挑眺聴脹超跳勅朕沈珍鎮陳津墜塚漬坪釣亭偵貞呈堤帝廷抵締艇訂逓邸泥摘滴哲徹撤　
 
Tercer año de la escuela secundaria
 
274 漢字 

迭添殿吐塗斗渡途奴怒倒凍唐塔悼搭桃棟盗痘筒到謄踏逃透陶騰闘洞胴峠匿督篤凸突屯豚曇鈍縄軟尼弐如尿妊忍寧猫粘悩濃把覇婆廃排杯輩培媒賠陪伯拍泊舶薄迫漠爆縛肌鉢髪伐罰抜閥伴帆搬畔繁般藩販範煩頒盤蛮卑妃彼扉披泌疲碑罷被避尾微匹姫漂描苗浜賓頻敏瓶怖扶敷普浮符腐膚譜賦赴附侮舞封伏幅覆払沸噴墳憤紛雰丙併塀幣弊柄壁癖偏遍舗捕穂募慕簿倣俸奉峰崩抱泡砲縫胞芳褒邦飽乏傍剖坊妨帽忙房某冒紡肪膨謀僕墨撲朴没堀奔翻凡盆摩磨魔麻埋膜又抹繭慢漫魅岬妙眠矛霧婿娘銘滅免茂妄猛盲網耗黙戻紋匁厄躍柳愉癒諭唯幽悠憂猶裕誘雄融与誉庸揚揺擁溶窯謡踊抑翼羅裸頼雷絡酪欄濫吏履痢離硫粒隆竜慮虜了僚寮涼猟療糧陵倫厘隣塁涙累励鈴隷零霊麗齢暦劣烈裂廉恋錬炉露廊楼浪漏郎賄惑枠湾腕　　
 
2.229 漢字

Lista de los kanji del jōyō kanji de 1981 
Esta lista muestra los 1 945 kanji anteriores a la reforma de 2010:

La reforma de los jōyō kanji de 2010 
En esta reforma fueron eliminados cinco kanji (勺, 銑, 脹, 錘, y 匁) y se añadieron 196 a los 1 940 restantes, con lo que ahora son en total 2 136. Los 196 kanji añadidos son:

媛 怨 鬱 唄 淫 咽 茨 彙 椅 萎 畏 嵐 宛 顎 曖 挨 韓 鎌 葛 骸 蓋 崖 諧 潰 瓦 牙 苛 俺 臆 岡 旺 艶 稽 憬 詣 熊 窟 串 惧 錦 僅 巾 嗅 臼 畿 亀 伎 玩 挫 沙 痕 頃 駒 傲 乞 喉 梗 虎 股 舷 鍵 拳 桁 隙 呪 腫 嫉 叱 鹿 餌 摯 恣 斬 拶 刹 柵 埼 塞 采 戚 脊 醒 凄 裾 須 腎 芯 尻 拭 憧 蹴 羞 袖 汰 遜 捉 踪 痩 曾 爽 遡 狙 膳 箋 詮 腺 煎 羨 鶴 爪 椎 捗 嘲 貼 酎 緻 綻 旦 誰 戴 堆 唾 鍋 謎 梨 奈 那 丼 貪 頓 栃 瞳 藤 賭 妬 填 溺 諦 阜 訃 肘 膝 眉 斑 阪 汎 氾 箸 剥 罵 捻 虹 匂 喩 闇 弥 冶 麺 冥 蜜 枕 昧 勃 頬 貌 蜂 蔑 璧 餅 蔽 脇 麓 籠 弄 呂 瑠 瞭 侶 慄 璃 藍 辣 拉 沃 瘍 妖 湧 柿 哺 楷 睦 釜 錮 賂 毀 勾

Véase también

Referencias 

Escritura japonesa
Kanji